De 10 kilometer open water voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op woensdag 4 augustus 2021 in het Odaiba Marine Park in Tokio. Regerend olympisch kampioen was Sharon van Rouwendaal. Het goud ging naar Ana Marcela Cunha uit Brazilië die in de eindsprint Sharon van Rouwendaal  uit Nederland en Kareena Lee uit Australië voor bleef.

Uitslag 
De wedstrijd ging van start om 6:30 uur lokale tijd (23:30 uur Midden-Europese Zomertijd).

Bronvermelding 
  Uitslag

vrouwen open water